Йо́сиповка () — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521482603. Население по переписи 2001 года составляет 1119 человек. Почтовый индекс — 22154. Телефонный код — 4342.
Занимает площадь 3,14 км².

В селе действует храм Святителя Николая Чудотворца Казатинского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

История 
 В 1945 г. Указом Президиума ВС УССР село Юзефовка переименовано в Йосиповку.

Адрес местного совета 
22154, Винницкая область, Казатинский р-н, с. Йосиповка, ул. Ленина, 88

Примечания

Ссылки 
 Йосиповка на сайте Верховной рады Украины
 

Населённые пункты Казатинского района